Цхададзе:
  (род. 1987) — грузинский футболист.
 Цхададзе, Кахабер Джумберович (род. 1968) — советский и грузинский футболист, тренер.

Примечания